Лана Вачо́вски (; урождённая Лоренс (Ларри) Вачовски (), род. 21 июня 1965) и Лилли Вачовски (; урождённая Эндрю (Энди) Пол Вачовски (), род. 29 декабря 1967, Чикаго, Иллинойс, США) — американские кинорежиссёры, сценаристы и кинопродюсеры. Являются транс-женщинами. До трансгендерного перехода были известны как братья Вачовски.

Вачовски дебютировали в режиссуре с фильмом «Связь» (1996) и получили мировое признание после создания фантастической трилогии «Матрица».

Биография 

Лоуренс и Эндрю Вачовски родились в польско-американской семье в Чикаго. Их мать была медсестрой, а отец — предпринимателем. По словам Вачовски, их отец был убеждённым атеистом, а мать — бывшей католичкой, которая перешла в шаманизм. Своеобразная религиозная атмосфера в семье повлияла на будущее творчество дуэта.

Вачовски окончили начальную школу в Чикаго, общественную школу Уитни Янга (), известную своей учебной программой по исполнительским видам искусства и естественнонаучным предметам. Они участвовали в школьном театре и на школьном телевидении, но всегда были за сценой. Впоследствии Лана поступила в колледж Эмерсона в Бостоне, а Лилли — в колледж Барда в северной части штата Нью-Йорк. Сёстры бросили учёбу, так и не завершив образование. После этого они занялись строительным бизнесом и начали разрабатывать идею «Матрицы». До шоу-бизнеса работали плотниками в Чикаго, в свободное время создавая комиксы.

Слухи о трансгендерности Ларри Вачовски публиковались в различных изданиях уже с начала 2000-х годов, однако в то время Вачовски не высказывались публично на эту тему. Тем не менее, некоторые издания начали называть творческий дуэт Энди и Ланой Вачовски. Ларри сделал каминг-аут, назвав себя трансгендерной женщиной в июле 2012 года, став первым открытым трансгендерным человеком среди крупнейших голливудских режиссёров. В октябре 2012 года правозащитная организация «Кампания за права человека» отметила смелость его публичного каминг-аута вручением «Премии видимости» (Visibility Award).

Лана с 1993 по 2002 год состояла в браке с Теа Блум. В 2002 году она начала встречаться с Карин Уинслоу — доминой, известной под псевдонимом Ильза Стрикс. В 2009 году они заключили брак. Лилли в 1991 году вступила в брак с Алисой Блесингейм.

Лилли в 2016 году в ответ на многочисленные угрозы аутинга (принудительного разглашения сведений о трансгендерности) со стороны издания Daily Mail также сделала публичный каминг-аут как трансгендерная женщина.

Фильмография 

Также участвовали в написании сценария для фильма Вторжение (2007) без указания в титрах.

Телевидение

Музыкальное видео

Компьютерные игры

Комиксы

Примечания

Ссылки 

 
 

Братья и сёстры
Телережиссёры США
Женщины-режиссёры США
Сценаристки США
Шоураннеры
Трансгендерные и транссексуальные женщины
Лауреаты премии «Сатурн» за лучшую режиссуру
Дуэты сценаристов
Дуэты продюсеров